El término inglés Audition puede hacer referencia a:

 Audition, película de 1999.
 «Audition», episodio de la serie de televisión Glee.
 Adobe Audition, software de edición digital de audio.